D'une manière générale, le mot lame désigne une bande mince de divers matériaux.

Sigle ou acronyme 

L'acronyme LAME peut faire référence à :
 LAME, acronyme récursif anglais (,  « LAME n'est pas un encodeur MP3 ») est un encodeur de fichiers MP3.
 LAME, laboratoire de micro-ondes et électromagnétisme, un institut de recherche affilié à l'ENSEEIHT.

Matériau mince 
 lame de métal destinée à : 
 soutenir, par exemple pour un ressort à lames ou pour une civière de relevage à lames ;
 servir de résonateur dans des instruments de musique appelés lamellophones ;
 servir d'objet tranchant comme dans une scie à bois ou à métal.
 lame de bois, une planchette de bois mince en menuiserie ou en marqueterie ;
 lame de silex, d'obsidienne ou dans d'autres types de roche. Il s'agit d'un type de support d'outil préhistorique en roche taillée. Dans le cadre de l'étude des industries lithiques, le mot lame désigne un éclat allongé et produit de manière récurrente dans le cadre d'un débitage laminaire ;
 lame de verre, une petite plaque de verre utilisée comme support des objets étudiés au microscope ;
 lame de caoutchouc, équipant des systèmes à racler des liquides ;
 lame d'air, un espace contenu entre deux surfaces.

Métal tranchant 
 Tranchant d'une arme blanche.
 Par métonymies successives, le mot peut aussi désigner une arme blanche puis son utilisateur:
 C'est une belle lame pour C'est une belle épée;
 C'est une fine lame pour C'est un escrimeur habile.
 Lame de Damas, un couteau du Moyen Âge;

Biologie et botanique 
 En mycologie, les lames, lamelles et lamellules sont des feuillets formant la surface fertile rayonnante de la face inférieure du chapeau des champignons dits lamellés.
 La lame, partie plane de certaines algues ou de certains végétaux comme les prothalles de fougères.
 La lame basale, couche protéinique située à la base d'un tissu épithélial chez les animaux.
 En anatomie, les lames sont des structures osseuses appartenant à chaque vertèbre et partant des pédicules et se rejoignant ensuite.

Informatique 
En informatique, un serveur lame est un serveur conçu pour présenter un très faible encombrement.

Autres noms communs 
 En hydrologie :
 lame, une vague sur la mer qui s'étend en nappe par analogie.
 lame d'eau, mesure d'écoulement des précipitations atmosphériques au sein du bassin versant d'un cours d'eau.
 En informatique :
 serveur lame, un serveur compact rangé avec d'autres dans le même châssis.
 PC lame, un boîtier client connecté localement aux périphériques mais via le réseau d'entreprise à un PC déporté.
 En cartomancie : nom donné à la carte de tarot.
 Dans le monde de l'E-sport, un lamer est un joueur qui profite des défauts d'un jeu pour les exploiter à leurs maximum pour gagner n'importe quel type de partie de la façon la plus efficace possible.  Les lamers sont souvent présents dans les jeux comportant des failles où l'abus est courant et où la compétition est omniprésente. 
 L'adjectif lamé qualifie ce qui est enrichi de lames d’or ou d’argent, en particulier certaines étoffes.  Ce terme peut également être employé comme nom commun (substantif de l'adjectif) pour désigner certains métaux.

Patronyme 

 Jennifer Lame, une monteuse britannique ;
 Khaby Lame (2000- ), un tiktoker sénégalo-italien.

Toponyme 
 Ercé-en-Lamée est une commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.

Homonymie d'acronyme